Џулијан Новле и Михаел Колман су бранили титулу али су изгубили у четвртфиналу од Маријуша Фирстенберга и Марћина Матковског.

Рафаел Надал и Томи Робредо су победили у финалу Јонатана Ерлиха and Андија Рама са 7–6(7–3), 4–6, 6–3.

Носиоци 

 Јонатан Ерлих /  Анди Рам (финале)
 Џулијан Новле /  Михаел Колман (четвртфинале)

<li>  Џордан Кер /  Џим Томас (прво коло)
<li>  Петр Лукса /  Давид Шкох (четвртфинале)

Жреб

Жреб

Спољашње везе 
Жреб парова - Ченај 2004.

Отворено првенство Ченаја у тенису 2004.
Отворено првенство Ченаја у тенису — парови